Череповщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Череповщина — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Череповщина — деревня в Логойском районе Минской области.